Fredrik Lovén kan syfta på:

* Fredrik Lovén (skogsman) (1847–1929), svensk skogsman
 Fredrik Lovén (militär) (1875–1957), svensk överste
 Fredrik Lovén (tennisspelare) (född 1976), svensk tennisspelare
 Fredrik Lovén (ishockeyspelare) (född 1977), svensk ishockeyspelare

Se även 
 Fritz Lovén (1844–1939), svensk general